Niko Mikkola ist der Name folgender Personen:
* Niko Mikkola (Eishockeyspieler, 1974) (* 1974), finnischer Eishockeyspieler
 Niko Mikkola (Eishockeyspieler, 1996) (Niko Jaakko Mikkola; * 1996), finnischer Eishockeyspieler